Instalacija (srednjovjekovni lat. installatio: uvođenje, postavljanje) može biti: 
 instalacija je obred kojim se netko uvodi u posjed crkvene nadarbine.
 instalacija je svečano uvođenje u kakav položaj ili službu; u hrvatskoj pravnoj povijesti izraz se osobito koristio za obredno uvođenje u službu hrvatskoga bana.
 u građevinarstvu, instalacija su vodovi i uređaji koji služe za opskrbu prostora vodom, električnom energijom (električna instalacija) i plinom, za odvodnju otpadnih voda (kanalizacija), za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju prostorija, za zaštitu od požara i udara munje, za signalizaciju i unutarnju komunikaciju, telefonski i antenski priključak i slično. Vodovi građevnih instalacija mogu biti ugrađeni u zidovima, podovima i stropovima, voditi se po njihovoj površini ili unutar posebnih šupljina (instalacijski kanali, zidovi, etaže). Troškovi građevnih instalacija, to jest njihovo projektiranje, ugradnja (instalaterski radovi) i materijal, čine znatan dio, a kod posebno složenih projekata i više od polovice ukupnih troškova gradnje zgrade. Instalacije kojima se osigurava odvijanje tehnoloških procesa u tvorničkim pogonima, energetskim objektima i slično nazivaju se procesnim instalacijama.
 u suvremenoj umjetnosti, umjetnička instalacija je naziv za maštovita trodimenzionalna likovna djela kojih su sastavni dijelovi raspoređeni u skladu s prostorom u kojem su ona smještena. Umjetnička instalacija se razvila od asamblaža, a primjenjuje se od kasnih 1970-ih, isprva u Americi, potom u Europi.
 u informatici, instaliranje je kopiranje nekoga primjenskoga programa u trajnu memoriju računala (tvrdi disk) i njegovo uvođenje u rad. Obično se provodi uz pomoć instalacijskoga (engl. setup) programa.

Izvori